Lwange, Loange, ou Luangue peut être :
 Lwange, cours d’eau de l’Angola et du Congo-Kinshasa ;
 Pont Lwange, ou pont du Cinquantenaire, traversant la rivière Lwange au Congo-Kinshasa;
 Luangue, commune de Lunda-Nord en Angola.